Legende (volksverhaal), een traditioneel christelijk (met name katholiek) volksverhaal
 Legende (numismatiek), de tekst die rond de buitenzijde van de voorzijde van een munt loopt
 Légende (Delius), een muzikale compositie van Frederick Delius 
 Legende (Kvandal), een muzikale compositie van Johan Kvandal
 Legende (Sinding), een muzikale compositie
 Légende (Wieniawski), een muzikale compositie van Henryk Wieniawski
 Legende (strip), een stripreeks van Yves Swolfs

 Legenda, in België is 'legende' gebruikelijk, is de verklaring van de symbolen op een landkaart